Hans Willem van Aylva (1633-1691), Nederlands ritmeester en luitenant-admiraal van een eskader uitgereed door de Admiraliteit van Friesland.
Hans Willem van Aylva (1695-1722), Nederlands grietman.
Hans Willem van Aylva (1722-1751), Nederlands grietman van Wonseradeel, lid Raad van State 
Hans Willem van Aylva (1751-1827), Nederlands lid van het Wetgevend Lichaam, de Staten-Generaal en de Eerste Kamer.